Сезон 2017/2018 годов стал для ФК «Жемчужина» Одесса четвёртым со дня основания и последним в истории клуба. Команда второй раз приняла участие в чемпионате и розыгрыше кубка Украины. Впервые клуб принял участие в Первой лиге Украины. За три матча до конца сезона команда снялась с чемпионата и объявила о своей ликвидации.

Клуб

Тренерский штаб 

21 августа 2017 года по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с главным тренером клуба Денисом Колчиным. Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор клуба Леонид Гайдаржи.

22 января 2018 года президент ФК «Жемчужина» объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера клуба до конца сезона Дмитрия Горбатенко.

Перед началом сезона 

В предыдущем сезоне ФК «Жемчужина» впервые участвовала в чемпионате Украины по футболу и розыгрыше Кубка Украины. В чемпионате команда заняла первое место и завоевала право участия в соревнованиях среди команд Первой лиги. В Кубке Украины команда дошла до 1/16 финала, где уступила только в серии послематчевых пенальти команде высшей лиги Карпаты.

В мае 2017 футбольный клуб «Жемчужина» получил Аттестат ФФУ, о соответствии клуба требованиям ПФЛ и возможность участвовать в соревнованиях среди команд Первой лиги.

Добившись успеха в предыдущем сезоне, клуб прошел подготовку товарищескими спаррингами с профессиональными и любительскими командами украинского чемпионата. В матчах прошли обкатку новые игроки команды пришедшие в клуб во время межсезонного перерыва — Дмитрий Климаков, Антон Хромых, Анатолий Диденко и другие.

О целях команды в Первой лиге рассказал опытный новичок команды Анатолий Диденко:

Состав 
Состав ФК «Жемчужина» на 7 июля 2017 согласно заявке ПФЛ.

Изменения в составе

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Контрольные матчи

Лето 2017

Зима 2018

Хронология сезона

Июль 2017 
 14 июля 2017 г. В своем дебютном матче в Первой лиге ФК «Жемчужина» сыграла успешно — убедительная победа со счетом 2-1 над командой МФК Николаев. Свой первой гол в лиге, уже на 3-й минуте забил Михаил Шестаков. Дальнейшая игра сопровождалась попытками МФК Николаев сровнять счет, что им удалось на 67-й минуте. Однако, под конец матча одесситы все таки вырвали победу — 2-м мячом отметился Михаил Шестаков. По итогам тура Михаил Шестаков вошел в символическую сборную 1-го тура Первой лиги по версии журнала Sportarena.
 22 июля 2017 г. Во втором туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» потерпела поражение от «Ингульца». Матч проходил на выезде, в Петрово Кировоградской области. Первый тайм начался острыми атаками команд, одна из них, на 27-й минуте принесла гол в ворота «Жемчужины». Одесситы пытались отыграться, однако до конца матча им не удалось создать полноценную голевую атаку. Итог матча 1-0 в пользу Ингульца. Первое поражение команды в Первой лиге.
 26 июля 2017 г. Во втором квалификационном раунде Кубка Украины ФК «Жемчужина» одерживает уверенную победу со счётом 4:1 над командой «Энергия» из Второй лиги. Голы забили Лазарович, Шестаков, Малыш и Горбовский. По итогам матча ФК «Жемчужина» второй раз подряд выходит в 1/16 финала.

 30 июля 2017 г. В третьем туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» потерпела поражение от «Гелиоса». Матч проходил в Одессе, на стадионе «Спартак». Матч прошел при заметном преимуществе гостей. На 34-й минуте «Гелиос» не смог реализовать пенальти, однако уже на 36-й минуте Скоблов забил победный гол. Дальнейшие попытки «Жемчужины» сравнять счет были безрезультатны.

Август 2017 
 4 августа 2017 г. В четвёртом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» одержала гостевую победу в Луцке, над Волынью — 1:3. На 14-й минуте Поспелов вывел гостей вперед, однако на 30-й минуте Воробей сравнял счет. Несмотря на заметное преимущество «Волыни», реализовать свои моменты она не смогла, в отличие от «Жемчужины» — на 70-й минуте Паламар вывел клуб вперед, в добавленное время Шестаков увеличил счет. По итогам тура Дмитрий Поспелов и Руслан Паламар вошли в символическую сборную 4-го тура Первой лиги по версии журнала Sportarena.
 9 августа 2017 г. В пятом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» проиграла в Одессе лидеру текущего чемпионата ФК Полтава 0:1. На 7-ой минуте гол забил Максим Дегтярев. Во втором тайме Колчин провел 4 замены, однако действия арбитра не дали улучшить игру одесской команды — одесситам показано 5 желтых карточек.
 13 августа 2017 г. В шестом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» сыграла вничью с ФК «Рух». После травмы вратаря Ширяева судья остановил матч при владении мячом Рухом, после возобновления игры судья мяч отдал одесситам. Одесситы не отдали мяч по условиям честной игры, а провели атаку и забили гол на 33-й минуте. Такая игра возмутила президента ФК Рух Григория Козловского и вызвала его неадекватные действия, вследствие чего рефери удалил президента на трибуны. Одесситы отдали мяч и не сопротивлялись проводившему атаку Руху, который на 46-й минуте сравнял счет. Во втором тайме, на 86-й минуте винниковцы выходят вперед, однако в добавленной время ФК «Жемчужина» сравняла счет — 2:2.
 19 августа 2017 г. В седьмом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» проиграла в Одессе 2:1 аутсайдеру Первой лиги «Горняк-Спорт». Первый гол хозяева забили в дебюте встречи — на 10-й минуте отличился Шестаков. Дальнейшая игра в первом тайме пошла на равных. Однако во втором тайме гости усилили атаку и забили 2 гола в ворота «Жемчужины» — отметились Батюшин и Панасенко. Хозяева отыграться уже не смогли.
 26 августа 2017 г. В восьмом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» проиграла в Чернигове команде «Десна». Одесситы пропустили гол уже на 3-й минуте — гол забил Чепурненко. Однако, вскоре «Жемчужина» смогла сравнять счет — на 12-й минуте гол забил Поспелов. Игра далее шла с преимуществом хозяев — на 33-й минуте Чепурненко забил второй гол. В начале второго тайма хозяева отличились ещё раз — гол забил Коваленко. Удаление игрока «Десны» Филиппова на 58-й минуте сравняло игру, однако отыграться одесситы не смогли.
 30 августа 2017 г. В девятом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» проиграла в Одессе команде «Балканы». Одесситы пропустили гол с пенальти на 19-й минуте — гол забил Райчев. Однако, вскоре «Жемчужина» сравняла счет — на 22-й минуте гол забил Диденко. В начале второго тайма «Балканы» вышли вперед — гол забил Платунов. На 72-й минуте Паламар сравнял счет. Однако преимуществом владели гости — в течение 5-и минут «Балканы» забили ещё 2 гола, которые «Жемчужина» отыграть уже не смогла.

Сентябрь 2017 
 3 сентября 2017 г. В десятом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» в Краматорске проиграла с разгромным счетом 6:2 середняку Первой Лиги команде «Авангард». Первый тайм закончился результативной ничьей — 2:2, однако во втором тайме одесситы пропустили ещё 4 безответных гола.
 9 сентября 2017 г. В одиннадцатом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» сенсационно выиграла в Одессе у команды ФК «Колос» — 1:0. Быстрый и победный гол одесситы забили уже на 6-й минуте — дебютный гол в Первой Лиге забил Денис Долинский. В дальнейшем острая игра велась в обоих направлениях, однако зрители голов больше не увидели.
 16 сентября 2017 г. В двенадцатом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» в Одессе проиграла 0:3 текущему лидеру чемпионата, команде «Арсенал-Киев». Матч одесская команда проводила без тренера, что очевидно сказалось на ходе матча и итоговом результате. В первом тайме вратарь Стародубец пропустил гол от Батальского, во втором тайме два гола забил Эсеола.
 24 сентября 2017 г. В тринадцатом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» в Черкассах минимально уступила местному клубу «Черкасский Днепр» — 1:0. Обе команды находятся на дне турнирной таблицы и нуждались в дополнительных очках. Однако более сильными оказались хозяева — на 27-ой минуте Тарасенко забил победный гол.
 30 сентября 2017 г. В четырнадцатом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» в Одессе сыграла в нулевую ничью с одним из аутсайдеров текущего чемпионата, клубом «Нефтяник-Укрнефть». Одесская команда начала матч активно, однако на 18-й минуте вынуждена провести замену получившего травму Михаила Шестакова на Руслана Паламаря. Паламар отличился голом забитым из положения «вне игры», больше результативных атак не было ни у одной из команд.

Октябрь 2017 
 6 октября 2017 г. В пятнадцатом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» в Сумах обыграла аутсайдера Первой лиги команду ПФК «Сумы» с счетом 2:3. Игра прошла в острой, атакующей форме, однако на 93-й минуте одесситы вырвали победу. Дмитрий Поспелов и Анатолий Диденко попали в символическую сборную 15 тура по версии журнала Sportarena.
 11 октября 2017 г. В шестнадцатом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» в Одессе обыграла старого соперника кременчужский «Кремень» со счетом 4:1. Преимущество одесситов было тотальным, игра велась преимущественно на половине гостей. Однако первый гол одесситы забили только под конец первого тайма — отличился Лазарович. Второй тайм хозяева провели более убедительно — игроки «Жемчужины» забили ещё три гола. «Кремень» на 85-й минуте забил гол престижа. ФК «Жемчужина» впервые в первой лиге забивает 4 гола в одном матче. Дмитрий Норенков и Вячеслав Акимов попали в символическую сборную 16 тура по версии журнала Sportarena.
 15 октября 2017 г. В семнадцатом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» в Киеве сыграла в ничью 0:0 с командой Оболонь-Бровар. Благодаря отличной игре вратаря Дмитрия Стародубца одесситы смогли удержать безголевую ничью. Дмитрий Стародубец попал в символическую сборную 17 тура по версии журнала Sportarena.
 21 октября 2017 г. В восемнадцатом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» в Николаеве проиграла с крупным счетом 4:1 команде МФК Николаев. Одесситы в первом тайме пропустили один гол, а во втором полностью отдали инициативу сопернику — ещё 3 гола. Единственный гол в ворота хозяев забил защитник ФК Николаев Дмитрий Назаренко.

Ноябрь 2017 
 4 ноября 2017 г. В двадцатом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» в Харькове проиграла со счетом 3:0 команде Гелиос. Хозяева на момент матча занимали пятое место в турнирной таблице и в случае победы поднимались в тройку призёров, что им в итоге и удалось. Игра прошла при тотальном преимуществе «Гелиоса». Все три гола были забиты в первом тайме.
 10 ноября 2017 г. В двадцать первом туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» в Одессе выиграла со счетом 4:3 у команды Волынь. По хет-трику оформили Диденко и Шаповал. Нападающий «Жемчужины» Анатолий Диденко вошел в символическую сборную 21-го тура по версии журнала SportArena
 14 ноября 2017 г. В перенесённом матче девятнадцатого тура чемпионата Украины ФК «Жемчужина» в Одессе проиграла 1:2 команде Ингулец. Матч был перенесен на 2 недели в связи с проведением на стадионе «Спартак» матча Чемпионата Европы по регби — в итоге график одесской команды в ноябре получился очень насыщенным. В первом тайме на быстрый гол Ингульца, одесситы смогли ответить к середине тайма — отличился Анатолий Диденко. Однако во втором тайме преимуществом владели гости, что в результате вылилось в забитый гол на 86-й минуте.
 18 ноября 2017 г. В двадцатом втором туре чемпионата Украины ФК «Жемчужина» в Полтаве проиграла со счетом 3:0 команде Полтава. В первом тайме хозяева забили 2 гола и безуспешно пытались пробить пенальти — мяч отбил вратарь «Жемчужины» Стародубец. Во втором тайме игра шла более спокойно, однако гол с пенальти смогли забить хозяева более успешно.

Март 2018 

 18 марта 2018 г. В двадцать третьем туре чемпионата Украины «Жемчужина» в Одессе встречалась с давним соперником по второй лиге — ФК «Рух» из Винников. Первый официальный матч в 2018 году выдался неудачным для одесситов — поражение 0:1 при тотальном преимуществе «Руха». Гол в ворота «Жемчужины» на 48-й минуте забил номинальный защитник гостей .

 25 марта 2018 г. В двадцать четвёртом туре чемпионата Украины «Жемчужина» в Кременчуге встречалась с номинальными хозяевами — командой «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней. Уже на второй минуте одесская команда забила первый гол — отличился Михаил Шестаков. «Жемчужина» владела преимуществом, что и вылилось в дубль оформленный Шестаковым на 39-й минуте. После перерыва хозяева отыграли один мяч — на 49-й минуте отлично сыграл Андрей Шевчук. Однако уже на 61-й минуте Шестаков заработал пенальти, а Паламар его безупречно реализовал — итоговый счет 1:3. По итогам 24-го тура Михаил Шестаков вошел в символическую сборную и признан героем тура журналом «Sport Arena».
 31 марта 2018 г. В двадцать пятом туре чемпионата Украины «Жемчужина» в Одессе встречалась с командой «Десна» из Чернигова. Соперник на момент матча занимал четвёртое место и вел борьбу за попадание в тройку призёров. Матч прошел в достаточно равной борьбе. В первом тайме команды играли в центре поля, изредка обостряя ситуацию возле штрафных зон соперников. Во втором тайме команды прибавили остроты и скоростей, что и вылилось в забитый гол игроком команды «Десна» Егором Картушовым. «Жемчужина» провела несколько замен, однако сравнять счет до конца матча так и не смогла. Итоговый счет 0:1 в пользу гостей.

Апрель 2018 
 6 апреля 2018 г. В двадцать шестом туре «Жемчужина» в пгт. Заря Одесской области встречалась с местной командой Балканы. В начале матча, уже на первой минуте хозяева открыли счет — Степанишин отлично справился с обороной и вратарем «Жемчужины». В дальнейшем, первый тайм команды провели в борьбе за центр поля, со множеством мелких фолов. После перерыва гости провели ряд замен, что привело к усилении игры в атаке — «Жемчужина» стала более агрессивно играть вблизи ворот «Балкан». Такая тактика принесла свои плоды — на 79-й минуте Чернышев сравнял счет 1:1. Эмоции в матче ещё более накалились — арбитр удалил из технической зоны наставника «Жемчужины» Дмитрия Горбатенко и администратора клуба Константина Кулика. Но несмотря на упорную борьбу зрители голов больше не увидели — итоговый счет 1:1.
 14 апреля 2018 г. В двадцать седьмом туре «Жемчужина» в Одессе расписывает боевую ничью 2:2 с середняком Первой лиги Авангардом. Игру пропускал дисквалифицированный Руслан Паламар. Матч начался довольно неприятно для одесситов — на встречных ракурсах удача улыбнулась гостям, на 24-й минуте гол забил Алексей Лобов. Однако концовка первого тайма оказалась успешной для «Жемчужины» — в течение 3-х минут Поспелов и Гавриленко забили по голу в ворота гостей. После перерыва гости смогли сравнять счет — на 69-й минуте Собко оказался быстрее всех в штрафной «Жемчужины».
 18 апреля 2018 г. В двадцать восьмом туре «Жемчужина» в Ковалёвке проиграла 1:0 одному из лидеров текущего чемпионата команде Колос. В тренерском штабе хозяев готовились перестановки — накануне подал в отставку главный тренер «Колоса» Руслан Костышин. В составе «Жемчужины» игру пропускал дисквалифицированный Дмитрий Поспелов. Первый тайм отметился вязкой игрой без голевых моментов. После перерыва «Жемчужина» провела замены, однако вперед вышел «Колос» — хозяева успешно реализовали пенальти. Несмотря на последующее удаление игрока «Колоса», гости так и не смогли изменить ход игры.
 22 апреля 2018 г. В двадцать девятом туре «Жемчужина» в Счастливом проигрывает лидеру чемпионата команде Арсенал-Киев. В весенней части чемпионата «Канониры» подрастеряли свое преимущество, поэтому на матч вышли более мотивированными. В составе «Жемчужины» игру пропускал дисквалифицированный Максим Гавриленко. Игра началась активно — уже на 3-й минуте со штрафного был забит гол в ворота «Жемчужины». Дальнейшая игра шла со значительным преимуществом хозяев. Во втором тайме команды провели ряд замен и Арсенал забил ещё один гол. В дальнейшем счет остался без изменений — 2:0 в пользу Арсенал-Киев.
 28 апреля 2018 г. В тридцатом туре «Жемчужина» в Одессе расписывает «сухую» ничью 0:0 с аутсайдером текущего чемпионата командой Черкасский Днепр. Несмотря на желание обеих команд выйти из зоны вылета, одесские болельщики голов так и не увидели. Игра прошла в жесткой борьбе со множеством мелких фолов. Стоит отметить решение тренерского штаба «Жемчужины» оставить на скамейке запасных основных нападающих команды — Шестакова и Лазаровича. По итогам 30-го тура Дмитрий Поспелов вошел в символическую сборную по версии журнала «Sport Arena»

Май 2018 
 2 мая 2018 г. В тридцать первом туре «Жемчужина» в Ахтырке проиграла аутсайдеру чемпионата местной команде «Нефтяник-Укрнефть» и опустилась на последнее место в турнирной таблице. Игра прошла при незначительном преимуществе хозяев, на 54-й минуте «Нефтяник» заработал пенальти. Василий Цюцюра с первой попытки пробить вратаря «Жемчужины» не смог и лишь на добивании смог вкатить мяч в ворота одесситов. Дальнейшая игра сопровождалась попытками «Жемчужины» отыграться, однако счет остался без изменений — 1:0.
 4 мая 2018 г. ПФЛ объявилa о получении письма от администрации клуба о снятии «Жемчужины» с чемпионата Украины в связи с прекращением деятельности клуба. Oставшимся трём соперникам «ювелиров» были засчитаны технические победы.

Чемпионат Украины

Матчи

1-й круг

2-й круг

Итоги выступлений команды в турнире

Общая статистика

График движения по турам

Результаты по турам

Игроки команды в первом круге 

В графе «Матчи» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Игроки команды во втором круге 

В графе «Матчи» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Кубок Украины

Матчи

1/32 финала

1/16 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Сезон 2017/2018 футбольных клубов Украины